High Kirk steht für:

 High Kirk of Edinburgh, anderer Name der St Giles’ Cathedral, Kathedrale in Edinburgh, Schottland
 High Kirk of Glasgow, anderer Name der St Mungo’s Cathedral, Kathedrale in Glasgow, Schottland
 High Kirk (Rothesay), Kirche in Rothesay, Schottland

Siehe auch:
 High Kirk Mausoleum, Mausoleum auf dem Gelände der High Kirk in Rothesay
 Old High Kirk 
 High Church (Begriffsklärung)